Гінайло Віктор Олексійович (* 1951) — кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1999).
 Гінайло Микола Архипович (* 1957) — митрофорний протоієрей, капелан, підполковник Зюройних сил України.